Majra United Football Club é um clube de futebol do Brunei. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 2014.

Clubes de futebol de Brunei